Winifred Merrill puede referirse a:

Winifred Edgerton Merrill (1862–1951), matemática y astrónoma, primera mujer estadounidense en recibir un PhD en matemáticas.
Winifred Merrill Warren (1898–1990), violinista y profesora de música estadounidense.